Старогна́товка () — село, входит в состав Старогнатовского сельского совета Волновахского района Донецкой области, до 11 декабря 2014 года входило в Тельмановский район. С 26 февраля 2022 года поселок находится под контролем самопровозглашенной ДНР

Код КОАТУУ — 1424886601. Почтовый индекс — 87110. Телефонный код — 6279.

История 
Основано в 1782 году переселенцами из крымских городов Бахчисарай и Карасубазар.

По данным на 1859 год в казенном селе Гнатовка (Дубовка, Гурджиев) Мариупольского греческого округа Александровского уезда Екатеринославской губернии проживало 2490 человек, насчитывалось 420 дворовых хозяйств, была православная церковь.

По состоянию на 1886 год  в греческой колонии Гнатовка, Мариупольского уезда Екатеринославской губернии, проживало 3339 человек, насчитывалось 566 дворовых хозяйств, была православная церковь, школа, земская почтовая станция, земская больница, 2 лавки и винный склад, происходили ежегодные ярмарки.

Согласно переписи населения Российской империи 1897 года число жителей уменьшилось до 2904 человек, из которых 2882 были православными.

В 1908 году в греческом поселении Старогнатовка проживало 3692 человека, насчитывалось 688 дворовых хозяйств.

С 2014 
В 2014 году село переподчинено Волновахскому району.

В ночь с 9 на 10 августа 2015 года в районе Старогнатовки прошли столкновения между ДНР и Украиной.

Местный совет 
87110, Донецкая область, Волновахский район, с. Старогнатовка, ул. Ленина, 53.

Население 
Население по переписи 2001 года составляет 2100 человек.

Известные люди 
 Борота, Виктор Степанович
 Давыдов, Марк Тимофеевич

Источники 
 Старогнатівка — Інформаційно-пізнавальний портал | Донецька область у складі УРСР  (На основі матеріалів енциклопедичного видання про історію міст та сіл України, том — Історія міст і сіл Української РСР. Донецька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 992 с.)

Примечания

Ссылки 
 Старогнатівка
 В бою з диверсантами противника на Донеччині загинув один український військовий, — прес-центр АТО
 Сили АТО відбили масовий наступ терористів біля Старогнатівки
 Українські військові захопили ключові висоти противника в районі Старогнатівки
 Старогнатовка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Волновахского района